Il singolare del torneo di tennis Costarica Open 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Bernie Mitton che ha battuto in finale Tom Gorman 6-4, 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Guillermo Vilas (quarti di finale)
 Brian Teacher (primo turno)
 Francisco González (secondo turno)
 Carlos Kirmayr (secondo turno)

 Butch Walts (semifinali)
 Colin Dibley (primo turno)
 Bernie Mitton (campione)
 Tom Gorman (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Costarica Open 1979